Коламбијана има више значења:
 Коламбијана (Алабама)
 Коламбијана (Охајо)